Cerianthula är ett släkte av koralldjur. Cerianthula ingår i familjen Botrucnidiferidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderrosor
Cerianthula